

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 2 podstawowe
 Gajki – część wsi Komarno-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Gajki – część wsi Kołczyn w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Gajki – część wsi Zaczopki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Gajki – część wsi Tuczna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Gajki – część wsi Smardzew w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów
 Gajki – część wsi Brzóza w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Gajki – kolonia wsi Pohulanka w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Czeremcha
 Gajki – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk
 Gajki – część wsi Dębnica w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko
 Gajki – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino

Zobacz też 
 Kropiewnica-Gajki